Gaston Bruneton (1882-1961), ingénieur français, personnalité importante de la Collaboration, était responsable en Allemagne de l’action sociale auprès des travailleurs civils français volontaires, puis des requis du service du travail obligatoire (STO).
 Régis Bruneton (1939), ancien footballeur français.

Patronyme français